This Is For The White In Your Eyes er Choir Of Young Believers første album udsendt i 2008.

Trackliste 
 "Hollow Talk"
 "Next Summer"
 "These Rituals Of Mine"
 "Action/reaction"
 "Under The Moon"
 "Wintertime Love"
 "She Walks"
 "Why Must It Always Be This Way"
 "Claustrophobia"
 "Yamagata"

Referencer 

Album fra Danmark
Choir of Young Believers-album